

Automobile 
 Seres : une marque automobile chinoise appartenant au groupe Sokon.

Histoire 
 Sères : nom donné par les Grecs et les Romains au peuple vivant en Sérique.